Arz bezeichnet:
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Oust, siehe Arz (Fluss) 
 das Sprachkürzel für die Ägyptisch-Arabische Sprache

Arz ist der Name folgender Personen:
 Arthur Arz von Straußenburg (1857–1935), österreich-ungarischer Offizier
 Herbert Arz von Straussenburg (1926–2018), deutscher Diplomat
 Konrad Arz von Straussenburg (* 1962), deutscher Diplomat
 Martin Arz (* 1963), deutscher Autor und Künstler

arz steht für:
 Ägyptisch-Arabisch (ISO-639-3-Code)

ARZ steht für:
 Apothekenrechenzentrum, ein Unternehmen, das Abrechnungsdienstleistungen (z. B. Rezeptabrechnung) für Apotheken erbringt
 Auto im Reisezug
 Azur Air (Deutschland) (ICAO-Code), deutsche Charterfluggesellschaft

Abkürzung